Mistrzostwa Świata Par Mieszanych w Curlingu 2012 były 5. edycją zawodów, rozgrywano je między 23 a 29 kwietnia 2012 w tureckim Erzurum, na lodowisku Milli Piyango Curling Hall.

Łącznie wystąpiło 27 reprezentacji, z czego zadebiutowali zawodnicy z Irlandii, Rumunii i Turcji.

Tytuły mistrzowskie ponownie obronili Szwajcarzy, którzy w finale pokonali Szwedów 7:6. Brązowe medale przypadły parze austriackiej.



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
29 kwietnia 2012; 16:00

Mecz o 3. miejsce 
29 kwietnia 2012; 16:00

Półfinały 
29 kwietnia 2012; 12:00
 Zwycięzcy ćwierćfinałów 1-4
 Zwycięzcy ćwierćfinałów 2-3

Ćwierćfinały 
29 kwietnia 2012; 8:00
 1: Najlepsza  (DSC) drużyna z pierwszych - zwycięzca meczu kwalifikacyjnego
 2: Druga z pierwszych - najlepsza z trzecich
 3: Trzecia z pierwszych - trzecia z drugich
 4: Pierwsza z drugich - druga z drugich

Mecz kwalifikacyjny 
28 kwietnia 2012; 18:30
 Dwie drużyny z miejsc 3. z najgorszymi wynikami Draw Score Challenge.

Round Robin 

 Klasyfikacja po 23. sesji

Sesja 1. 
23 kwietnia 2012; 18:45

Sesja 2. 
24 kwietnia 2012; 8:00

Sesja 3. 
24 kwietnia 2012; 11:15

Sesja 4. 
24 kwietnia 2012; 14:30

Sesja 5. 
24 kwietnia 2012; 17:45

Sesja 6. 
24 kwietnia 2012; 21:00

Sesja 7. 
25 kwietnia 2012; 8:00

Sesja 8. 
25 kwietnia 2012; 11:15

Sesja 9. 
25 kwietnia 2012; 14:30

Sesja 10. 
25 kwietnia 2012; 17:45

Sesja 11. 
25 kwietnia 2012; 21:00

Sesja 12. 
26 kwietnia 2012; 8:00

Sesja 13. 
26 kwietnia 2012; 11:15

Sesja 14. 
26 kwietnia 2012; 14:30

Sesja 15. 
26 kwietnia 2012; 17:45

Sesja 16. 
26 kwietnia 2012; 21:00

Sesja 17. 
27 kwietnia 2012; 8:00

Sesja 18. 
27 kwietnia 2012; 11:15

Sesja 19. 
27 kwietnia 2012; 14:30

Sesja 20. 
27 kwietnia 2012; 17:45

Sesja 21. 
27 kwietnia 2012; 21:00

Sesja 22. 
28 kwietnia 2012; 8:00

Sesja 23. 
28 kwietnia 2012; 11:15

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 

2012 w curlingu
2012
2012 w Turcji
Curling w Turcji
Erzurum